Леопольд V:
 Леопольд V (1157—1194) — герцог Австрии с 1177 года и Штирии с 1192 года из династии Бабенбергов.
 Леопольд V (1586—1632) — эрцгерцог Австрии и граф Тироля.